Příjmení Pilný nosí více významných osobností:

 Bohuslav Pilný (* 1973) – český fotbalový obránce a v současnosti trenér
 Ivan Pilný (* 1944) – český politik a podnikatel v oboru informačních technologií
 Marek Pilný (* 1973) – český fotbalový rozhodčí